Il doppio del torneo di tennis Costarica Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Álvaro Fillol e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Nick Saviano 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (campioni)
 Anand Amritraj /  Nick Saviano (finale)

 John Austin /  Geoff Masters (primo turno)
 José Luis Clerc /  George Hardie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Costarica Open 1980